Ride Out – album di Bob Seger del 2014
 Ride Out – singolo di Kid Ink, Tyga, Wale, YG e Rich Homie Quan del 2015, dall'album Furious 7: Original Motion Picture Soundtrack